Hard Rain steht für:

 Hard Rain (Album) (1976), ein Album von Bob Dylan
 Hard Rain (Band) eine britische Rockband
 Hard Rain (Film) (1998), einen Film von Mikael Salomon